Curri peut faire référence à :

 Debatik Curri, footballeur albanais,
 Bajram Curri (1862–1925), homme politique albanais,
 , footballeur albanais.